Уједињено Краљевство је учествовало на Светском првенству у атлетици на отвореном 2017. одржаном у Лондону од 4. до 13. августа шеснаести пут, односно учествовало је на свим првенствима до данас. Репрезентацију Уједињеног Краљевства представљала су 53 учесника (25 мушкараца и 28 жене) који су се такмичили у 31 дисциплину (15 мушких и 16 женских).,

На овом првенству Уједињено Краљевство је по броју освојених медаља заузело 6. место са 6 освојених медаља (2 златне, 3 сребрне и 1 бронзана). Поред медаља, Уједињено Краљевство је остварило и следеће резултате: оборена су 4 национална и 15 личних рекорда и остварена су 7 најбоља национална резултата сезоне и 25 најбоља лична резултата сезоне. У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Уједињено Краљевство је са 25 учесника у финалу заузело 3. место са 105 бодова.

Учесници 

 Мушкарци:
 Џејмс Дасаолу — 100 м
 Рис Прескод — 100 м
 Чиџинду Уџа — 100 м, 4х100 м
 Нетанил Мичел Блејк — 200 м, 4х100 м
 Данијел Талбот — 200 м, 4х100 м
 Зарнел Хјуз — 200 м
 Метју Хадсон-Смит — 400 м, 4х400 м
 Двејн Кауан — 400 м, 4х400 м
 Мартин Руни — 400 м, 4х400 м
 Елиот Џајлс — 800 м
 Гај Лирмонт — 800 м
 Кајл Лангфорд — 800 м
 Џејк Вајтман — 1.500 м
 Крис О’Хер — 1.500 м
 Џош Кер — 1.500 м
 Мохамед Фара — 5.000 м, 10.000 м
 Ендру Бучарт — 5.000 м
 Марк Скот — 5.000 м
 Калум Хокинс — Маратон
 Ендру Дејвис — Маратон
 Josh Griffiths — Маратон
 Ендру Пози — 110 м препоне
 Дејвид Омореги — 110 м препоне
 Дејвид Кинг — 110 м препоне
 Џек Грин — 400 м препоне
 Зак Седон — 3.000 м препреке
 Роб Малет — 3.000 м препреке
 Ieuan Thomas — 3.000 м препреке
 Адам Џемили — 4х100 м
 Рабат Јусиф — 4х400 м
 Џек Грин — 4х400 м 
 Калум Вилкинсон — 20 км ходање
 Том Босворт — 20 км ходање
 Доминик Кинг — 50 км ходање
 Роберт Грабарз — Скок увис
 Нејт Фокс — Троскок
 Николас Перси — Бацање диска
 Ник Милер — Бацање кладива
 Крис Бенет — Бацање кладива
 Ешли Брајант — Десетобој

 Жене
 Аша Филип — 100 м, 4 х 100 м
 Дарил Неита — 100 м, 4 х 100 м
 Дезире Хенри — 100 м, 4 х 100 м
 Дина Ашер-Смит — 200 м, 4 х 100 м
 Бјанка Вилијамс — 200 м
 Шанон Хилтон — 200 м
 Зои Кларк — 400 м, 4 х 400 м
 Емили Дајмонд — 400 м, 4 х 400 м
 Ањика Онура — 400 м, 4 х 400 м
 Адел Трејси — 800 м
 Линси Шарп — 800 м
 Шелајна Оскан-Кларк — 800 м
 Лора Вајтмен — 1.500 м
 Џесика Џад — 1.500 м
 Сара Макдоналд — 1.500 м
 Лора Мјур — 1.500 м, 5.000 м
 Ајлиш Маколган — 5.000 м
 Стефани Твел — 5.000 м
 Бет Потер — 10.000 м
 Шарлот Тејлор — 10.000 м
 Џес Мартин — 10.000 м
 Шарлот Пердју — Маратон
 Алисон Диксон — Маратон
 Трејси Барлоу — Маратон
 Тифани Портер — 100 м препоне
 Алиша Барет — 100 м препоне
 Ејлид Дојл — 400 м препоне, 4 х 400 м
 Меган Бизли — 400 м препоне
 Џесика Тарнер — 400 м препоне
 Рози Кларк — 3.000 м препреке
 Лени Вејте — 3.000 м препреке
 Лави Нилсен — 4 х 400 м
 Пери Шејкс-Дрејтон — 4 х 400 м
 Бетан Дејвис — 20 км ходање
 Џема Бриџ — 20 км ходање
 Катарина Џонсон-Томпсон — Скок увис, Седмобој
 Морган Лејк — Скок увис
 Холи Бредшоу — Скок мотком
 Лорејн Јуџин — Скок удаљ
 Шара Проктор — Скок удаљ
 Џасмин Сајерс — Скок удаљ
 Рејчел Воладер — Бацање кугле
 Џејд Лали — Бацање диска
 Софи Хичон — Бацање кладива

Освајачи медаља (6)

Злато (2) 

(М)
 Мохамед Фара — 10.000 м
 Чиџинду Уџа, Адам Џемили  Санијел Талбот, Нетанил Мичел Блејк — 4 x 100 м
|valign="top"|
(Ж)
|}

Сребрно (3) 

(М)
 Мохамед Фара — 5.000 м
|valign="top"|
(Ж)
 Аша Филип, Дезире Хенри  Дина Ашер-Смит, Дарил Неита — 4 x 100 м
 Зои Кларк, Лави Нилсен  Ејлид Дојл, Емили Дајмонд — 4 x 400 м
|}

Бронза (1) 

(М)
 Метју Хадсон-Смит, Рабат Јусиф  Двејн Кауан, Мартин Руни, Џек Грин — 4 x 400 м
|valign="top"|
(Ж)
|}

Резултати

Мушкарци 

 Атлетичари означени једном звездицом учествовали су у квалификацијама штафета.
 Атлетичари означени бројем учествовали су у појединачним дисциплинама.

Десетобој

Жене 

 Атлетичарке означене бројем учествовале су и у појединачним дисциплинама.

Седмобој

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2017.
 Званични сајт ИААФ

Земље учеснице на Светском првенству у атлетици на отвореном 2017.
Уједињено Краљевство на Светском првенству у атлетици на отвореном